Бип

 Beep (/biːp/, англ.  — гудок, сигнал) — простой однотонный звук, выводимый через встроенный динамик персонального компьютера.
 Крепость Бип — архитектурный памятник в Павловске.
 Белорусский институт правоведения (БИП) - частное высшее учебное заведение в Минске. Белоруссия
 Бип — звукоподражание роботам.